Выборы в ландтаг Рейнланд-Пфальца 1983 года состоялись 6 марта вместе с парламентскими выборами, что привело к высокой явке избирателей — 90,4%. Свободная демократическая партия (FDP) впервые не смогла войти в состав парламента. Победу одержал Христианско-демократический союз (CDU) во главе с Бернхардом Фогелем, которому удалось удержать абсолютное большинство.

Начальное положение 
Христианско-демократическому союзу противостояли оппозиционные Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия. С 1976 года премьер-министром был Бернхард Фогель, возглавлявший ХДС.

Результаты выборов  

Выборы в ландтаг состоялись 6 марта 1983 года. Участие в выборах приняло 7 партий.

 Общее количество избирателей: 2 811 713;
 Количество явившихся избирателей: 2 541 834;
 Явка избирателей: 90,40%, из них:
 действительные голоса: 2 515 393;
 недействительные голоса: 26 441.

Примечания 

История Рейнланд-Пфальца
Выборы в Германии
Рейнланд
Март 1983 года
1983 год в Германии